Виджай Кумар:
 Кумар, Виджай (род. 1985) — индийский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Кумар, Виджай (род. 1962) — индийско-американский учёный в области робототехники.